Plaats in Indonesië
 Tlogorejo (Bonorowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Temanggung), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Butuh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Tlogowungu), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Guntur), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Jakenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Karangawen), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Purwodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Tegowanu), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Winong), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Tlogorejo (Kepoh Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Tlogorejo (Pagak), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Tlogorejo (Sukodadi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Tlogo Rejo, doorverwijspagina